Boussouma, comune della Regione del Centro-Est nel Burkina Faso
Boussouma, comune della Regione del Centro-Nord nel Burkina Faso